Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du  au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Elizabeth Little.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Terry Holladay et Pam Shriver.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Beckenham
Tennis en Angleterre en 1981
Tennis en juin 1981